Real Sociedad de Fútbol (normalt refereret til som Real Sociedad) er en spansk fodboldklub fra den baskiske by San Sebastián i Guipúzcoa, grundlagt 17. september 1909. Klubben spiller i La Liga, hvor den har spillet siden 2010-11 sæsonen efter en førsteplads i Segunda División. Hjemmebanen er Estadio Anoeta, som har sæder til 32.000 tilskuere.

Nuværende spillertrup

Referencer 

 
Etableret i 1909